Сезон 2016/2017 годов — очередной сезон в истории «Вильярреала».

Команда 2016/17 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Вильярреал» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Испании 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2016/2017

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА 2016/17

Раунд плей-офф

Лига Европы УЕФА 2016/17

Групповой раунд

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Вильярреал»  

2016/2017
Вильярреал